Рід налічує 10 видів риб родини цихлові.

Види 
 Hemichromis angolensis Steindachner 1865
 Hemichromis lifalili Gill 1862
 Hemichromis cerasogaster (Boulenger 1899)
 Hemichromis elongatus (Guichenot 1861)
 Hemichromis exsul (Trewavas 1933)
 Hemichromis fasciatus Peters 1857
 Hemichromis fasciatus Peters 1858
 Hemichromis guttatus Günther 1862
 Hemichromis letourneuxi Sauvage 1880
 Hemichromis stellifer Loiselle 1979

Переглянуті (старі) назви 
 Hemichromis afer див. Cynotilapia afra (Günther 1894)
 Hemichromis bloyeti див. Haplochromis bloyeti (Sauvage 1883)
 Hemichromis dimidiatus див. Dimidiochromis dimidiatus (Günther 1864)
 Hemichromis gigliolii див. Haplochromis gigliolii (Pfeffer 1896)
 Hemichromis guntheri див. Chromidotilapia guntheri (Sauvage 1882)
 Hemichromis intermedius див. Ctenopharynx intermedius (Günther 1864)
 Hemichromis jallae див. Serranochromis robustus (Günther 1864)
 Hemichromis livingstonii див. Nimbochromis livingstonii (Günther 1894)
 Hemichromis longiceps див. Rhamphochromis longiceps (Günther 1864)
 Hemichromis modestus див. Stigmatochromis modestus (Günther 1894)
 Hemichromis paynei див. Serranochromis robustus (Günther 1864)
 Hemichromis sacra див. Tristramella sacra (Günther 1865)
 Hemichromis schwebischi див. Oreochromis schwebischi (Sauvage 1884)
 Hemichromis serranus див. Haplochromis serranus (Pfeffer 1896)
 Hemichromis subocellatus див. Pelvicachromis subocellatus (Günther 1872)
 Hemichromis tersquamatus див. Chromidotilapia guntheri (Sauvage 1882)
 Hemichromis voltae див. Chromidotilapia guentheri (Sauvage 1882)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae
Роди риб